Akiko Uchida – ex pallavolista giapponese
 Atsuto Uchida – calciatore giapponese
 Hifuyo Uchida – calciatore giapponese
 Jun Uchida – calciatore giapponese
 Maaya Uchida – attrice, doppiatrice e cantante giapponese
 Mitsuko Uchida – pianista giapponese
 Naoya Uchida – attore e doppiatore giapponese
 Tatsuya Uchida – calciatore giapponese
 Tomu Uchida – regista giapponese
 Toshihiro Uchida – ex calciatore giapponese
 Uchida Kōsai – politico giapponese
 Yuki Uchida – attrice, cantante e modella giapponese
 Yūya Uchida – cantante e attore giapponese